Příjmení Coolidge nosí více osobností:
 Calvin Coolidge – 30. prezident Spojených států amerických
 Eliška Hašková-Coolidge – česká emigrantka, bývalá ředitelka podatelny amerických prezidentů
 Elizabeth Sprague Coolidgeová (1864–1953) – americká klavíristka a hudební mecenáška
 Grace Coolidgeová – manželka prezidenta Calvina Coolidge
 Jennifer Coolidge – americká herečka
 John Coolidge Adams – americký hudební skladatel
 William Coolidge (1873–1975) – americký fyzik a inženýr

 místopis
 Coolidge (Arizona) – město v Arizoně
 Coolidge (Georgie) – město v Georgii
 Coolidge (Kansas) – město v Kansasu
 Coolidge (Texas) – město v Texasu
 Coolidge (Wisconsin) – zaniklá vesnice ve Wisconsinu

 Coolidge (přehrada) – přehrada na řece Gila v Arizoně

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení